Terra Nova (lat.: Neuland) bezeichnet:

Geographie:
 Terra Nova (Pernambuco), eine Gemeinde in Brasilien
 Terra Nova (Bahia), eine Gemeinde in Brasilien
 Terra Nova (Castro, Paraná), im Kreis Castro, Bundesstaat Paraná, Mexiko
 Neufundland, (historischer Begriff)
 Terra Nova Bay, Bucht an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Terra-Nova-Canyon, Tiefseegraben in der Somow-See, Antarktis
 Terra-Nova-Gletscher, Gletscher auf der Ross-Insel, Antarktis
 Terra-Nova-Nationalpark, einen Nationalpark auf Neufundland
 Terra Nova Saddle, Bergsattel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Mount Terra Nova, Schichtvulkan auf der Ross-Insel, Antarktis

Forschungsunternehmungen:
 Terra-Nova-Expedition, den Namen einer Antarktis-Expedition
 Terra Nova (Schiff), das Schiff dieser Expedition
 den früheren Namen einer italienischen Forschungsstation an der Küste der Antarktis, siehe Mario-Zucchelli-Station

Unterhaltung:
 Terra Nova: Strike Force Centauri, ein Computerspiel der Firma Looking Glass Technologies
 Terra Nova (Heftromanreihe), eine Science-Fiction-Heftromanreihe des Moewig-Verlag
 Terra Nova (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Terra Nova (Film), portugiesischer Spielfilm und Fernseh-Mehrteiler von 2020

Siehe auch:
 Terranova
 Terre Neuve
 Neufundland (Begriffsklärung)